Nivelon est un nom propre français dérivé du nom de personne germanique Nibelung.

Nom de personne 
Nivelon I de Pierrefonds (mort en 1073), premier seigneur de Pierrefonds ;
Nivelon II de Pierrefonds (mort au début du ), seigneur du Pierrefonds, fils du précédent ;
Nivelon d'Arras, maréchal de France, actif vers 1200 ;
Nivelon de Quierzy († 1207), évêque de Soissons ;
Nivelon de Bazoches († 1262), évêque de Soissons ;
Nivelon de Ronquerolles (), seigneur de Ronquerolles.

Nom de famille 
Claude Nivelon (1648-1720), peintre français ;
Anne-Baptiste Nivelon (fl. 1750-1764), peintre français.

Prénom masculin
Patronyme français